Марија Канделарија има више значења:

 Марија Канделарија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија Канделарија (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Марија Канделарија (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику